Union Springs est le nom de plusieurs lieux aux États-Unis :
Union Springs (Alabama) ;
Union Springs (New York).